Zuccherificio ima više značenja:
 Zuccherificio, Arezzo
 Zuccherificio, Modena